Javier Hernández  peut désigner : 
 Javier Hernández Gutiérrez dit « El Chicharo » (1961-), un footballeur international mexicain qui évolue au poste d'attaquant.
 Javier Hernández Balcázar dit « Chicharito » (1988-), un footballeur international mexicain qui évolue au poste d'attaquant.
 Javier Hernández Carrera (1998-), un footballeur espagnol qui évolue au poste de défenseur.

Voir aussi